Kondoa ist der Name folgender geographischer Objekte:

des Ortes Kondoa (Tansania)
des Flusses Kondoa (Fluss)
des Distrikts Kondoa (Distrikt) 
des Wards Kondoa Mjini 
 Kondoa (TC), Stadt-Distrikt im Norden der Region Dodoma in Tansania 

Außerdem steht der Begriff für:

die Felsenmalereien von Kondoa
das Bistum Kondoa
die Schneckenart Kondoa (Gastropode)
der Pilz Kondoa (Basidiomycota)